Anchilosaurinae è una sottofamiglia di dinosauri ankylosauridi vissuti nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 105-65 milioni di anni fa (Albiano-Maastrichtiano), in Asia e in Nord America. Molti generi sono inclusi nel clade, come Ankylosaurus, Pinacosaurus, Euoplocephalus e Saichania.

Caratteristiche 

Gli ankylosaurinae sono definiti come "tutti i parenti più strettamente imparentati parenti ad Ankylosaurus che a Shamosaurus".

Le caratteristiche diagnostiche degli ankylosaurinae includono la mensola nucale che oscura l'occipite nella vista dorsale e il condilo quadrato che è oscurato leggermente dal capo coniugale.

Filogenesi 
Il seguente cladogramma si basa sul 50% della regola delle analisi filogenetiche di Arbour & Currie (2015):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ornitischi